Mwenga (spin), geslacht van hooiwagens uit de familie Assamiidae
Mwenga (Kivu), een gebied ('territory') in de provincie Zuid-Kivu in Congo-Kinshasa